Воксол може бити:

 Воксол, британски произвођач аутомобила
 Воксол (Лондон), градска четврт Лондона, УК
 Воксол (Алберта), варошица у провинцији Алберта, Канада